Shelburne peut se référer à :

Toponyme

Canada 
 Shelburne, une ville canadienne de Nouvelle-Écosse ;
 Le comté de Shelburne, un comté canadien situé en Nouvelle-Écosse,
 Shelburne, une municipalité de district de ce comté,
 Shelburne, une ancienne circonscription électorale fédérale de Nouvelle-Écosse,
 Shelburne—Yarmouth—Clare, une ancienne circonscription électorale fédérale de Nouvelle-Écosse,
 Shelburne—Yarmouth, une ancienne circonscription électorale fédérale de Nouvelle-Écosse,
 Shelburne et Queen's, une ancienne circonscription électorale fédérale de Nouvelle-Écosse ;
 Shelburne, une ville canadienne de l'Ontario ;
 La rivière Shelburne, un cours d'eau canadien, affluent de la rivière Mersey.

États-Unis 
 Shelburne, une localité américaine située dans le comté de Coös, dans le New Hampshire ;
 Shelburne, une ville dans le Massachusetts ;
 Shelburne, une localité américaine située dans le comté de Chittenden, dans le Vermont.

Patronyme 
 William Petty FitzMaurice, comte de Shelburne (1737–1805), un homme d'État britannique.